Ел Хокуистле има више значења:

 Ел Хокуистле (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хокуистле (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику